USS Indiana war die Bezeichnung mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach dem US-Bundesstaat Indiana benannt wurden:

 USS Indiana (BB-1), ein Schlachtschiff der Indiana-Klasse, in Dienst zwischen 1895 und 1919
 USS Indiana (BB-50), ein geplantes Schlachtschiff der nie gebauten ersten South-Dakota-Klasse
 USS Indiana (BB-58), ein Schlachtschiff der zweiten South-Dakota-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1947
 USS Indiana (SSN-789), ein geplantes U-Boot der Virginia-Klasse

Indiana